

Merzdorf, oggi Martinice v Krkonoších – comune nella regione di Liberec

Merzdorf – comune del Brandeburgo
 Merzdorf – frazione della città di Baruth/Mark (Brandeburgo)
 Merzdorf – frazione della città di Cottbus (Brandeburgo)

Merzdorf im Riesengebirge, oggi Marciszów – comune nel voivodato della Bassa Slesia
 Groß Merzdorf, oggi Marcinowice – comune nel voivodato della Bassa Slesia